Six navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Princeton, d'après la bataille de Princeton :
 l', le premier sloop à hélice de la marine américaine ; 
 l', un navire de transport et d'entraînement ;
 l', une canonnière en service de 1898 à 1919 ;
 l', un porte-avions léger de  mis en service en 1942 et coulé en 1944 durant la bataille du golfe de Leyte ;
 l', un porte-avions de classe Essex en service de 1945 à 1970 ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga en service depuis 1989.

Princeton